Марвин Каплан (; роден на 24 януари 1927 г. – 25 август 2016 г.) е американски актьор, сценарист и драматург. Той е известен с ролите на Хенри Бийсмайър в ситкома „Алис“, работника в бензиностанцията Ъруин във филма „Този луд, луд, луд, луд свят“ и като гласа на Чу-Чу в анимационния сериал „Топ Кет“.

Личен живот 
Жени се за Роза Фелсенбърг през 1973 г., но двамата се развеждат през 1976 г.

Марвин Каплан умира в съня си на 89 години от естествена смърт на 25 август 2016 г.

Частична филмография

Филми

Сериали

Източници

Външни препратки 
 

Американски актьори и актриси
Американски озвучаващи актьори
Американски радиоактьори
Американски сценаристи
Американски драматурзи
Евреи в САЩ
Родени в Ню Йорк
Починали в Калифорния